Épagny puede referirse a: 

 Épagny, comuna francesa situada en Aisne; 
 Épagny, comuna francesa situada en Côte-d'Or; 
 Épagny, antigua comuna francesa situada en Alta Saboya; o
  Épagny-Metz-Tessy, comuna francesa situada en Alta Saboya.